Gattaz est un nom de famille français d'origine arpitane tiré d'un vieux mot franco-provençal signifiant « gâté ». Comme de nombreux anthroponymes arpitans, le z final ne sert qu'à marquer le paroxytonisme et ne devrait pas être prononcé ; dans sa langue d'origine, il s'écrit Gatta. Il est notamment porté par :

 Yvon Gattaz (né en 1925), chef d'entreprise et président du CNPF entre 1981 et 1986 ;
 Pierre Gattaz (né en 1959), industriel français et président du MEDEF entre 2013 et 2018, fils d'Yvon Gattaz ;
 Carol Gattaz (née en 1981), joueuse brésilienne de volley-ball.

Lien externe 
 

Patronyme francoprovençal